Таулан:
 Таулан — мужское имя означающее (от карачаевского: тау — гора, улан — юноша) горец
 Таулан — гора в Карачаево — Черкесской республике, высота 3226 м.
 Таулан — река на Сахалине, приток реки Парнай.